Balázs Richárd (Mohács, 1990. június 5. –) magyar labdarúgó-középpályás.

Források 
Balázs Richárd adatlapja a transfermarkt.de oldalon 
hlsz.hu

1990-ben született személyek
Mohácsiak
Magyar labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A III. kerületi TVE labdarúgói
A Bajai LSE labdarúgói
A Soproni VSE labdarúgói
A Békéscsabai Előre labdarúgói
A Szigetszentmiklósi TK labdarúgói
Élő személyek
Az FC Ajka labdarúgói
A Szeged 2011 labdarúgói